Барьерные острова — два небольших острова в море Лаптевых, принадлежат группе островов Петра. Территориально относятся к Красноярскому краю России.

Расположены у северо-восточного побережья острова Южного. Острова имеют удлинённую форму, вытянувшись с северо-запада на юго-восток. Представляют собой узкую песчаную косу и окружены отмелями.

Открыты В.В. Прончищевым в 1736 году.

Барьерные острова
Острова Петра